Николай Коробов:
 Коробов, Николай Алексеевич (Неофит; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ветлужский, викарий Нижегородской епархии.
 Коробов, Николай Архипович (1908 — ?) — советский деятель, управляющий треста «Макеевстрой», депутат Верховного Совета УССР 3-5-го созывов.
 Коробов, Николай Михайлович (1917—2004) — советский математик, профессор.